Daumantas van Litouwen, vorst van Litouwen (1282–1285)
Daumantas van Pskov, vorst van Pskov (1266–1299)
Tomas Daumantas, een Litouwse voetballer